Батори може да се отнася за:

 Батори (род) – унгарски благороднически род от Средновековието
 Bathory – шведска хевиметъл група
 Батори (филм) – словашки игрален филм